Інор (Мез) — муніципалітет у Франції.
 Інор (мова) — мова семітської групи, поширена в центральній Ефіопії.